Карнавал в Риеке () — карнавал в хорватском городе Риека, проходящий каждый год перед Великим постом. Карнавал впитал в себя элементы карнавалов Венеции, Австрии и праздников ряжения славян. Карнавал в Риеке возобновился в 1982 году как традиционное шествие Ряженных перед Великим Постом и как возвращение карнавалов, проводившихся в Фьюме (прежнее название Риеки).

График проведения карнавала 
За несколько недель до главного взрослого карнавального шествия проводятся подготовительные карнавальные мероприятия и карнавал для детей.
К подготовительным мероприятиям относятся:
 украшение улиц и подготовка площадей, по которым будет проходить карнавальное шествие
 конкурсный выбор королевы карнавала
 конкурсный выбор барона карнавала
 детский карнавал (за неделю до основного взрослого карнавала)
 вечернее (когда стемнеет) шествие местных групп карнавала по главной улице Корзо с целью разогрева и привлечения людей на карнавал
 основное карнавальное шествие

Кроме того, после детского и главного карнавального шествия на витринах главной улицы Корзо выставляются конкурсные рисунки детей и карнавальные фотографии местных фотографов.

Талисманы и неотъемлемые атрибуты и участники 
 Флаги, головные картонные уборы и прочие атрибуты с эмблемой карнавала — мавр и городская башня на фоне в ромбики.
 Королева карнавала
 Барон карнавала
 Мавры — это сопровождение королевы и барона карнавала. В основном эту роль исполняют девушки, переодетые в мавров.
 Местная группа участников «Halubajski zvončari, Viškovo» или вернее сказать — «Шествие быков с пастухами». Это уже в духе исконно славянских традиций.
 Местная группа «Народная милиция»

См. также 

 Звончары
 Бушояраш
 Мясопуст

Ссылки 
 Official web site 
 Rijekas karneval 

Культура Риеки
Культура Хорватии
Карнавал